Makole je ime več naselij:
 Makole, kraj v občini Slovenska Bistrica
 Stranske Makole